

Ismertető

Amint Zsebes hozzájut a csomagjához, Sucre és Bellick tűnik fel. Michael és Lincoln egy Dél-Amerikába induló hajón várják Sara érkezését, azonban Sara észreveszi, hogy a nyomában vannak, ezért inkább feladja magát. Bellick az ötmillió dollár miatt, Sucre kényszerűségből közösen Zsebes után nyomoznak. Mahone próbálja kitalálni Michael következő lépését, ellene pedig egy FBI-on belüli nyomozás folyik. C-Note-ot sikerül rávenni a Mahone elleni vallomásra. Zsebes egy nőt szerez magának, akit Susan Hollandernek öltöztet be, azonban a nő nem játssza tökéletesen a szerepét. Michael és Lincoln megérkeznek Panamába. Michael gyötri magát, mert sok ember haláláért érez lelkiismeret-furdalást. Mr. Kimet magához hívatja a Jegyzettömbös Ember, és egy bizonyos „Sona”-ról kérdezi. C-Note-ot szabadon engedik új személyazonossággal. Mr. Kim azzal bízza meg Mahone-t, hogy élve fogja el Zsebest Panamában. Sucre és Bellick is megtudja, hogy Zsebes Panamában van.

A szökés epizódjai